Burrel

Pessoas
Boz Burrell — integrante do grupo musical King Crimson
Henry Burrell
Kenny Burrell
Lower Burrell
Pat Burrell
Paul Burrell
Scott Burrell

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de topônimos